Пуэрто-Вальярта:

 Пуэрто-Вальярта — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Халиско.
 Пуэрто-Вальярта — коммерческий аэропорт, расположенный в городе Пуэрто-Вальярта, штат Халиско, Мексика.